Eion (griechisch, feminin: Ἠϊών) ist der Name zweier antiker griechischer Städte, sogenannter Poleis: 

 Eion am Strymon
 Eion in Thrakien

und des antiken Hafenorts von Mykene:

 Eione